Суперкубок УЕФА 2012 года — 37-й розыгрыш Суперкубка УЕФА, который прошел 31 августа 2012 года на стадионе Луи II (Монако). В нём встретились победитель Лиги чемпионов УЕФА 2011/12 английский «Челси» и победитель Лиги Европы УЕФА 2011/12 испанский «Атлетико Мадрид». Победу со счётом 4:1 одержал «Атлетико».

Матч

Детали матча

Статистика

См. также 
 Лига чемпионов УЕФА 2011/2012
 Лига Европы УЕФА 2011/2012

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница суперкубка УЕФА

Август 2012 года
2012
Европейский футбол в сезоне 2012/2013
Матчи ФК «Атлетико Мадрид»
Матчи ФК «Челси»
Международные соревнования по футболу в Монако
События 31 августа
Спорт в Монако в 2012 году
Спорт в Великобритании в 2012 году
Спорт в Испании в 2012 году